Vuorela est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1889-1972), écrivain finlandais
Lotta Vuorela (née en 1975), joueuse finlandaise de squash
Seita Vuorela (1971-2015), photographe et écrivaine finlandaise
 (1945-2011), anthropologue et professeure finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois